Lisbon può riferirsi a:

Geografia 
 Portogallo
 Lisbon – esonimo in lingua inglese di Lisbona, capitale 
 Stati Uniti d'America
 Lisbon – città della Contea di New London, Connecticut
 Lisbon – capoluogo della Contea di Ransom
 Lisbon – census-designated place della Contea di Lake, Florida
 Lisbon – città della Contea di Kendall, Illinois
 Lisbon – città della Contea di Linn, Iowa
 Lisbon – villaggio della Parrocchia di Claiborne, Louisiana
 Lisbon – città della Contea di Androscoggin, Maine
 Lisbon – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Lisbon – città della Contea di St. Lawrence, New York
 Lisbon – capoluogo della Contea di Columbiana, Ohio
 Lisbon – città della Contea di Juneau, Wisconsin
 Lisbon – città della Contea di Waukesha, Wisconsin 
 Sudafrica
 Lisbon – fiume della Municipalità locale di Thaba Chweu

Musica 
 Lisbon – singolo degli Angra del 1998
 Lisbon – album dei The Walkmen del 2011

Altro 
 13599 Lisbon – asteroide della fascia principale
 Lisbon – film del 1956 diretto da Ray Milland
 Teresa Lisbon – personaggio della serie televisiva The Mentalist

Pagine correlate 
Lisbona (disambigua)
Lisboa